Horoeka bezeichnet
 Horoeka (Neuseeland), Ort in Dannevirke (Neuseeland)
 Pseudopanax crassifolius, ein in Neuseeland heimischer Baum